Libertine – singolo di Mylène Farmer
 The Libertine – film di Laurence Dunmore
 Linux Libertine – font open source